
Termin korin ima više značenja.
 Korin (naselje)
 Korin (molekul)